Dothiopeltis är ett släkte av svampar. Dothiopeltis ingår i familjen Leptopeltidaceae, ordningen Microthyriales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dothiopeltis